Sven Berggren kan syfta på:

Sven Berggren (travtränare)
Sven Berggren (botaniker)